Veliaj ist der Familienname folgender Personen:
 Emiliano Veliaj (* 1985), albanischer Fußballspieler
 Erion Veliaj (* 1979), albanischer Politiker